Мечи́слав Войцех «Меч» Ще́сняк (, род. 9 июля 1964 в Калише) — польский певец и композитор, представитель Польши на конкурсе песни Евровидение 1999.

В 1999 году был выбран польской телерадиокомпанией, чтобы представить свою страну на ежегодном конкурсе песни «Евровидение», который проходил в Иерусалиме, с песней «Przytul mnie mocno» (Держи меня крепче). Исполнитель финишировал восемнадцатым, набрав семнадцать баллов.

Дискография

Альбомы 
 Niby nowy (1991)
 Raduj się świecie (1998)
 Czarno na białym (1998)
 Spoza nas (2000)
 Złota Kolekcja. Kiedyś (2000)
 Zwykły cud (2006)
 Signs (2011)

Синглы 
 Who Loves People (1989)
 Przed śniadaniem (1991)
 Raduj się świecie (1997)
 Tu (1998)
 Kocham (1998)
 Dumka na dwa serca (1999)
 Prababcia (1999)
 Przytul mnie mocno (1999)
 Za-czekam (2000)
 No co ty na to? (2000)
 Spoza nas (2001)
 Miłość nie ustaje (2001)
 Nie płoszcie miłości (2001)
 Kolęda dwóch serc (2004)
 Naprawdę dość (2005)
 O niebo lepiej (2006)
 Chyba na pewno (2006)
 Mamma (2006)
 Wstawaj (2006)
 Bajka, że to ja (2007)
 Rzeczy zmieniają się (2007)
 Signs (2011)
 Every Body and Soul (2012)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Участники «Евровидения-1999»
Представители Польши на «Евровидении»